Леонард Сток (; родился 14 марта 1958 года в Финкенберге, Австрия) — австрийский горнолыжник, олимпийский чемпион 1980 года в скоростном спуске, бронзовый призёр чемпионата мира 1980 года в комбинации.

На Олимпиаде 1988 года в Калгари финишировал четвёртым в скоростном спуске и восьмым в супергиганте.

Победы на этапах Кубка мира (3)

Ссылки 
 Ski-DB.com — Results — Leonhard Stock

Горнолыжники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту